104. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w Heerenveen w hali Thialf w dniach 19–21 marca 2010. Kobiety startowały w mistrzostwach po raz 68. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Mistrzowski tytuł wywalczyła Czeszka Martina Sáblíková. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Najlepszy rezultat osiągnął Holender Sven Kramer. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Reprezentacja Polski

kobiety 
 Katarzyna Bachleda-Curuś – 19. (123,402 pkt.)

mężczyźni 
 Konrad Niedźwiedzki – 10. (154,844 pkt.)
 Zbigniew Bródka – 15. (113,111 pkt.)

Wyniki

kobiety

mężczyźni

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2010 w sportach zimowych
2010 w Holandii
Sport w Heerenveen
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii